Kościół św. Michała Archanioła w Ornontowicach (drewniany) istniejący w l. 1578-1893 stary kościół drewniany
 Kościół św. Michała Archanioła w Ornontowicach (murowany) istniejący do dziś.